

Каменці — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Каменці — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Каменці — село, Оріхово-Зуєвський міський округ, Московська область